Le colonel Léonard Mulamba Nyunyi wa Kadima (1928-1986), Premier ministre du Zaïre.
 Léonard Mulamba, rédacteur en chef de Radio Okapi.